Ossowa (ukrainisch und russisch ) ist der Name von:

In der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubrowyzja, siehe Ossowa (Dubrowyzja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Ossowa (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Ossowa (Swjahel)

Andere geographische Objekte:
 deutscher Name der tschechischen Gemeinde Osová
 Osso-Ua, Siedlung im Suco Tirilolo (Baucau), Osttimor